Ната́ша Лио́нн (; ) — американская актриса, сценаристка, продюсер и режиссёр. Наибольшую известность ей принесла роль Никки Николс в сериале «Оранжевый — хит сезона» (2013—2019), за которую она получила номинацию на премию «Эмми», а также роль Джессики в серии фильмов «Американский пирог» (1999—2012). Начиная с 2019 года, Лионн исполняет ведущую роль в сериале «Матрёшка», где также выступает одной из создательниц.

Биография 
Лионн родилась 4 апреля 1979 года в Нью-Йорке в семье ортодоксальных иудеев Иветт Бухингер, консультанта по вопросам лицензирования, и Аарона Браунштейна, который занимался промоушном в профессиональном боксе. Её бабушка и дедушка по материнской линии пережили Холокост. Родители Лионн испытывали сложности в семейной жизни, поэтому чтобы избежать развода они в конце 1980-х эмигрировали в Израиль, но в итоге там всё-таки расстались. Аарон остался в Израиле, а Иветта, Лионн и её старший брат Адам вернулись в США. Они снова жили в Нью-Йорке, но теперь гораздо беднее, чем раньше. Там Лионн поступила в частную иудейскую школу Рамаз, но их семья переехала в Майами, поэтому окончила обучение девушка в . Сразу после этого Наташа, уже одна, в 1995 году вернулась в Нью-Йорк.

Карьера Лионн началась в раннем детстве, когда она была подписана Ford Modeling Agency. В шестнадцатилетнем возрасте она снялась в фильме Вуди Аллена Все говорят, что я люблю тебя, где исполнила роль дочери персонажа Аллена. В фильме также играли Голди Хоун, Джулия Робертс, Эдвард Нортон и Натали Портман. В следующие 10 лет она появилась более чем в 10 фильмах, включая главные роли в независимых картинах Трущобы Беверли-Хиллз и Неисправимые. В культовой комедии «Неисправимые», Лионн сыграла лесбиянку, которая не готова принять свою ориентацию. Родственники отправляют девушку в лагерь перевоспитания, где она увлекается героиней Клеа ДюВалл. Наиболее известная роль Наташи в массовом кино — Джессика из фильма Американский пирог.

В 2005—2006 годах Лионн решала проблемы со здоровьем и законом, сделав перерыв в карьере. Она вернулась к работе в 2008 году, приняв участие в бродвейской театральной постановке Two Thousand Years режиссёра Майка Ли. С тех пор Лионн постоянно работает на бродвейской сцене, в театре и на телевидении. Она снялась в фильме режиссёра Абеля Феррары 4:44 Последний день на Земле, появлялась в сериалах Новенькая, Дурман, Закон и порядок: Специальный корпус. За свои роли в фильмах гей-тематики Лионн получила статус лесби-иконы.

С 2013 по 2019 годы, Лионн снималась в сериале «Оранжевый — хит сезона», повествующем о женской тюрьме. Персонаж Наташи, Никки Николс, имеет примечательно много общего с биографией самой Лионн. Никки — лесбиянка, девушка из богатой семьи, страдавшая в прошлом от героиновой зависимости. Как и Лионн, она перенесла гепатит C и сердечную инфекцию. За свою роль в сериале Лионн получила номинацию на премию «Эмми» в 2014 году.

Личная жизнь 
Лионн живёт в Нью-Йорке. С 2014 по 2022 год встречалась с актёром и комиком Фредом Армисеном.

Фильмография

Актриса

Кино

Телевидение

Режиссёр, сценарист, продюсер

Театральные работы 
 Two Thousand Years
 
 Tigers Be Still

Примечания 

Режиссёры телевидения США
Дети-актёры США
Выпускники Рамазской школы
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США